Бенда, Ян

 Бенда, Ян (род. 1972) — чешско-немецкий хоккеист.
 Бенда, Ян (1897—1967) — чешский художник.